

Sigle 
 Ferrari Driver Academy – programma sportivo per giovani piloti automobilistici
 Food and Drug Administration – agenzia governativa statunitense
 Fuji Dream Airlines – compagnia aerea regionale giapponese

Codici 
 FDA – codice vettore ICAO di African Airlines